Товбин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Товбин, Исаак Моисеевич (1905—1981?) — советский инженер, учёный-химик, специалист масложировой и парфюмерно-косметической промышленности, лауреат Сталинской премии.
 Товбин, Мордко — кинопромышленник, кинопродюсер, один из пионеров польского кинематографа, организатор еврейского кинематографа.